Ма́рфино — село в городском округе Мытищи Московской области России. Расположено на берегах реки Учи, в 4 км к востоку от железнодорожной станции Катуар. Автобусным сообщением село связано с посёлком Некрасовский (станция Катуар), деревней Ларёво, городами Лобней, Мытищи и Москвой. Население —  человек ().

История 
Впервые упоминается в 1585 г. под названием Марфино, Щибрино тож.

В 1925—1954 годах Марфино — центр Марфинского сельсовета, 2006—2015 гг. — административный центр сельского поселения Федоскинское Мытищинского района.

Усадьба Марфино 

В селе сохранились постройки усадьбы Марфино. Усадьба первоначально принадлежала роду Головиных, в 1650 г. перешла Семёну Заборовскому, затем — Голицыным. С 1728 по 1813 усадьбой владели Салтыковы, затем, до 1831 г., В. Г. Орлов, а потом, до 1917 года, усадьбой владели Панины.

С 1944 года в усадьбе размещён военный санаторий (с 1953 года — санаторий Московского военного округа, с 1986 года — Марфинский центральный военный клинический санаторий).

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Мытищи
Населённые пункты Московского уезда